EMT puede referirse a:
 EMT (Canción de Ellington Lee Ratliff)

Siglas de Empresa Municipal de Transporte. Bajo este mismo nombre operan las siguientes:
 EMT Madrid
 EMT Valencia
 EMT Málaga (Empresa Malagueña de Transportes).
 Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona.
 Empresa Municipal de Transports de Palma de Mallorca.
 EMT-AMB

 Estimulación magnética transcraneana, una forma no invasiva de estimulación de la corteza cerebral.